Гран-при Бразилии 2017 года (официально Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2017) — автогонка, девятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2017 года, который проходил с 9 по 12 ноября 2017 года на автодроме «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Даниэль Риккардо наказан потерей 10 позиций на стартовом поле за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
 2.  Брендон Хартли наказан потерей 10 позиций на стартовом поле за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
 3.  Пьер Гасли наказан потерей 25 позиций на стартовом поле за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
 4.  Лэнс Стролл наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за внеплановую замену коробки передач.
 5.  Маркус Эрикссон наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за внеплановую замену коробки передач.
 6.  Льюис Хэмилтон не смог установить время круга в соответствии с правилом 107 %, однако получил разрешение на старт от стюардов. Он стартовал с пит-лейна из-за замены коробки передач и силовой установки.

Стартовое поле

Гонка

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Бразилии